

Cinema 
 Without – film del 2008 diretto da Alexandros Avranas
 Without – film del 2011 diretto da Mark Jackson

Musica 
 Without – singolo di Jack Savoretti del 2006

Televisione 
 Partire (Without) – episodio della ottava stagione di X-Files